«Король Лев» — полнометражный мультипликационный фильм, выпущенный студией Диснея в 1994 году.

«Король Лев» также может означать:
 «Король Лев» — саундтрек мультфильма 1994 года.
 «Король Лев 2: Гордость Симбы» — сиквел мультфильма 1998 года.
 «Король Лев 3: Хакуна матата» — параллелквел мультфильма 2004 года.
 «Король Лев: Тимон и Пумба» — мультсериал, спин-офф серии «Король Лев».
 «Король Лев» — американский компьютерный анимационный фильм 2019 года, снятый Джоном Фавро.
 «Король Лев» — саундтрек мультфильма 2019 года.
 «The Lion King: The Gift» — вторичный саундтрек мультфильма 2019 года, записанный американской певицой Бейонсе.
 «Муфаса: Король Лев» — предстоящий анимационный фильм 2024 года.
 «The Lion King» — компьютерная игра.
 «Король Лев» — медиафраншиза компании Уолта Диснея.
 «Король Лев» — мюзикл, основанный на одноимённом мультфильме.